Альхараке () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Уэльва. Занимает площадь 34 км². Население — 18 443 человека (на 2010 год). Расстояние — 8 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio web del Ayuntamiento de Aljaraque
 Aljaraque

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы